Xanthia centrifasciata är en fjärilsart som beskrevs av Barend J. Lempke 1964. Xanthia centrifasciata ingår i släktet Xanthia, och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
centrifasciata